Pešák ist der Familienname folgender Personen:

 Ivo Pešák (1944–2011), tschechischer Musiker
 Jindřich Pešák (1895–1979), tschechischer Politiker
 Milan Pešák (* 1963), tschechischer Politiker